Der Golem kan verwijzen naar:

De Golem (Meyrink), vertaling van de roman Der Golem van Gustav Meyrink uit 1915
De Golem (hoorspel), Nederlands hoorspel uit 1974, gebaseerd op de roman
Der Golem, een verfilming van de Golem-legende uit 1915
Der Golem, een verfilming van de Golem-legende uit 1920